Het vorstendom en de stad Edessa (het huidige Şanlıurfa of Urfa in Turkije) werd van 1095 tot 1144 bestuurd door Europese militaire bondgenoten van de Rooms-Katholiek kerk. Onderstaande tabel toont de "graven" en "gouverneurs" van het "graafschap" Edessa in deze periode. Wie er voorheen en naderhand regeerde, is niet opgenomen in deze tabel.

Genealogie

Bibliografie
René Grousset, L'Empire du Levant, Histoire de la question d'Orient, 1949, ISBN 2-228-12530-X

Zie ook 
 Graafschap Edessa

 
Edessa
Graven
Byzantijnse Rijk